{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2016
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|22 – 28 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|16ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP World Tour 250
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|Saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|São Paulo, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Pablo Cuevas
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Julio Peralta /  Horacio Zeballos
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de São Paulo
|-
| align="left" |< 2015 
| align="right" |2017 >|}
O ATP de São Paulo de 2016 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro do Clube Pinheiros, na categoria ATP 250, em São Paulo, no Brasil. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

  Pablo Cuevas venceu  Pablo Carreño Busta 7–6(7–4) , 6–3

Duplas

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos''' venceram  Pablo Carreño Busta /  David Marrero 4–6, 6–1, [10–5]

Ligações externas 
 
 

 
2016
São Paulo